

Мрежичко () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Руєн.
 Мрежичко () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Джебел.